Telstar puede referirse a:

 El satélite Telstar, lanzado en 1962; 
 El club de fútbol neerlandés SC Telstar Velsen, fundado en 1962; 
 El balón de fútbol adidas Telstar, de la Copa Mundial de Fútbol de 1970; o
 Coleco Telstar; consola de videojuegos lanzada por Coleco.
Azbil Telstar fabricante de equipos farmacéuticos para el sector de ciencias de la vida